Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A2, A002 ou A-2 :
  Autoroute albanaise A2, reliant Fier à Vlora ;
  Autoroute algérienne A2 (Autoroute de l'Est), reliant Birtouta à El Tarf ;
  Autoroute allemande A2 (en allemand : Bundesautobahn 2) , reliant Oberhausen à Berlin ;
  Autoroute argentine A002 (en espagnol : Ruta Nacional A002), reliant Buenos Aires à l'Aéroport international d'Ezeiza ;
  Autoroute autrichienne A2 (en allemand : Autobahn A2 ou Süd Autobahn) , reliant Vienne à Graz ;
  Autoroute belge A2 (E314) (en flamand : Autosnelweg A2), reliant Heverlee à Stein ;
  Autoroute bulgare A2 (en bulgare : Avtomagistrala A2 ou Avtomagistrala "Hemus") reliant Sofia à Varna (Bulgarie) ;
  Autoroute bosniaque A2 reliant Tuzla à Orašje ;
  Autoroute chypriote A2 (en grec : Aftokinitodromos A2, en turc : Otoyol A2) reliant Nicosie à Larnaca ;
  Autoroute croate A2 (en croate : Autocesta A2) reliant Zagreb à Macelj ;
  Autoroute espagnole A-2 (en espagnol : Autovía A-2 ou Autovía del Nordeste) reliant Madrid à La Jonquera ;
  Autoroute inter-États A-2 (en anglais : Interstate A-2) reliant Tok à Fairbanks ;
  Autoroute française A2, reliant Combles à Saint-Aybert ;
  Autoroute nationale 2 (en anglais : National Highway 2), reliant Delhi à Calcutta ;
  Autoroute grecque A2 reliant Igoumenítsa à Kípi ;
  Ancienne autoroute italienne A2 (en italien : Autostrada A2 Roma-Napoli), qui reliait Rome à Naples ;
  Autoroute italienne A2 (en italien : Autostrada A2 ou Autostrada del Mediterraneo), reliant Salerne à Reggio de Calabre ;
  Autoroute kazakh A2, reliant la frontière ouzbek à la frontière chinoise ;
  Autoroute marocaine A2, reliant Oujda à Sidi Allal El Bahraoui ;
  Autoroute nigériane A2, reliant Port Harcourt à Maiaduwa ;
  Autoroute néerlandaise A2 (en néerlandais : ) reliant Amstel à Eijsden ;
  Autoroute polonaise A2 (en polonais : Autostrada A2) reliant Świecko à Kukuryki ;
  Autoroute portugaise A2 (en portugais : Autoestrada A2), reliant Lisbonne à Algarve ;
  Autoroute roumaine A2 (en roumain : Autostrada A2), reliant Bucarest et Constanța ;
  Autoroute sénégalaise 2 (A 2), reliant l’aéroport international Blaise-Diagne à Touba ;
  Autoroute serbe A2 (en serbe : Државни пут ІА реда А2, Državni put IA reda A2), entre Belgrade, Périphérique de Belgrade passant par Čačak jusqu’à Požega. Son extension est prévue jusqu’à la Frontière monténégro-serbe ;
  Autoroute slovène A2 (en slovène : Avtocesta A2), reliant le tunnel des Karawanken à  ;
  Autoroute suisse A2 (en allemand : Autobahn A2, en italien Autostrada A2), reliant Bâle à Chiasso ;
  Autoroute tunisienne A2, projet d’autoroute reliant Tunis à Jilma.

Voir aussi